Legaré oder Légaré ist der Familienname folgender Personen:

 George Swinton Legaré (1869–1913), US-amerikanischer Politiker
 Gérard Légaré (1908–1977), kanadischer Politiker
 Hugh S. Legaré (1797–1843), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Légaré (1795–1855), kanadischer Maler